Big Hero 6 può riferirsi a:
Big Hero 6 – immaginario gruppo di personaggi dei fumetti di Marvel Comics
Big Hero 6 – film d'animazione del 2014
Big Hero 6: La serie – serie animata statunitense